Victor Pînzaru (ur. 11 lutego 1992 w Drochii) – mołdawski biathlonista oraz biegacz narciarski, reprezentant kraju w zawodach Pucharu Świata, uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver, na których był chorążym reprezentacji Mołdawii.

Biathlon

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biegi narciarskie

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata 
Victor Pînzaru nigdy nie zadebiutował w PŚ w biegach narciarskich.

Bibliografia 
 
 
 

Mołdawscy biathloniści
Mołdawscy biegacze narciarscy
Mołdawscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1992